Der Begriff Vertrag von Saint-Germain-en-Laye bezeichnet verschiedene Dokumente. Es können gemeint sein:

 das Edikt von Saint-Germain-en-Laye (1562) der Katharina von Medici, das den Hugenotten Glaubensfreiheit zusichert
 der Frieden von Saint-Germain (1570) zwischen dem französischen König Karl IX. und den Hugenotten
 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1624) vom 5. September 1624 zwischen Frankreich und England
 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1632) über die Rückgabe von Quebec und Akadien an Frankreich
 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1635) zwischen Ludwig XIII. und Bernhard von Sachsen-Weimar
 der Frieden von Saint-Germain (1679) zwischen Frankreich, Schweden und Brandenburg
 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye (1679) zwischen Ludwig XIV. und Friedrich Wilhelm von Brandenburg
 der Friedensvertrag vom 10. September 1919 mit Österreich, siehe Vertrag von Saint-Germain, einer der sog. „Pariser Vorort-Verträge“ nach dem Ersten Weltkrieg